L’octet, de manière générale, désigne un ensemble contenant huit éléments. Il dérive effectivement du préfixe numérique octo-.
 L’octet est une unité de mesure en informatique, équivalent à huit bits.
 Un octet est une couche électronique d’atome comprenant huit électrons.
 Un octuor, ou octette, est un ensemble musical (particulièrement de jazz) composé de huit musiciens ou le morceau joué par cet ensemble.
 Octet est une œuvre musicale de Steve Reich, composée en 1979.